Сезон 2005/2006 стал для «Милана» 72-м в чемпионате Италии. Клуб провел скромный сезон, но в 2006 году разгорелся коррупционный скандал в связи с договорными матчами. Милан был одним из участников, из-за чего был лишен очков. Клуб закончил первенство на 2 месте, но из-за штрафа опустился на 3 место. Чемпионат выиграл «Ювентус», но из-за участия в договорных матчах был отправлен в Серию B, а чемпионский титул был передан «Интеру».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:33.500.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:10.700.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:33.500.000

Общая прибыль:10.700.000

Разница: 22.800.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули в клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2004